Yun'ao (kinesiska: 云澳, Yun’ao) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 390 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Närmaste större samhälle är Houzhai,  km väster om Yun'ao.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina